Ке́рченська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь міста Керч.

 Керченська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Керченська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Керченська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Керченська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Керченська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Керченська вулиця — вулиця в місті Кременчук Полтавської області.
 Керченська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Керченська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Керченська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Керченська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Керченська вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Керченська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Керченська вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці